Un mallot és una peça de vestir de punt, ajustada, que cobreix normalment tot el tronc del cos i que s'empra sobretot per a fer dansa i alguns tipus d'esport, com la gimnàstica rítmica o el patinatge. També porten mallots els esportistes que practiquen rem, halterofília o lluita, per exemple. En dansa clàssica pot anar complementat amb un tutú. Els mallots fets per a ser usats a l'aigua són banyadors.

Un mallot cobreix el tronc del cos i generalment acaba als engonals, però també n'hi ha que cobreixen part o totes les cames, sempre de manera molt ajustada. Els mallots de les ballarines solen ser escotats i sense cremalleres ni botons, excepte els més rics per a alguns espectacles, que poden incorporar un cosset o teixits no elàstics que els obliguen a tenir una cremallera, sovint dissimulada a un costat. En aquests casos, si tenen mànigues, solen estar obertes a l'aixella, perquè no impedeixi el moviment dels braços. En els mallots habituals però, les mànigues o els tirants estan fets del mateix teixit elàstic (cotó, licra, etc.) i aquesta obertura no és necessària.

Els mallots esportius solen ser menys escotats, de manera que arriben fins al coll, o poden fins i tot ser de coll alt. Per poder-los posar doncs cal una cremallera que sol estar a l'esquena. També n'hi ha de més senzills i de competició, que poden ser molt elaborats.

Es diferencia del bodi en què aquest es corda a l'entrecuix. Els bodis els porten els nadons i algunes dones, com a roba interior o com a roba de carrer.

Etimologia 
El mot en català mallot ve del francès maillot, i aquest, del francès antic mailloel, o maillol per canvi de sufix.

Referències 

Peces de roba femenines
Dansa